Floreni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Floreni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Dealu Floreni, Dorf im Kreis Suceava
 in der Republik Moldau:
 Floreni (Anenii Noi), Gemeinde im Rajon Anenii Noi
 Floreni (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni